

Geografia 
 Leonessa – comune italiano
 Leonessa – frazione del comune italiano di Melfi in provincia di Potenza
 Leonessa – macigno di pietra a Cerreto Sannita in provincia di Benevento

Altro 
 Leonessa – antica nobile famiglia napoletana
 Leonessa – femmina del leone
 Leonessa – variante del nome proprio di persona Leone
 Leonessa Nuoto – circolo italiano attivo negli sport acquatici
 15ª Legione CC.NN. d'Assalto "Leonessa" – unità militare del Regio Esercito Italiano
 Battaglione trasmissioni "Leonessa" – unità militare dell'Esercito Italiano